Friedrich Wilhelm Bärensprung oder Friedrich Wilhelm Baerensprung ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Bärensprung (Buchdrucker) (1829–1881), deutscher Hofbuchdrucker und Verleger
 Friedrich Wilhelm Edmund von Baerensprung (1816–1868), deutscher Landrat und Polizeibeamter
 Friedrich Wilhelm Felix von Bärensprung (1822–1864), deutscher Dermatologe